

Рушеваць — населений пункт в Пожезько-Славонській жупанії у складі громади Брестоваць.
 Рушеваць — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.